Kozakken, een etnisch Russisch volk
 Kazachen, een andere naam voor het Kazachse volk